Lizzie McGuire est une série télévisée américaine
Lizzie McGuire, le film est un film inspiré de la série (2003)
Lizzie McGuire, le film, la bande originale du film.